BXI steht für:
 Flugplatz Boundiali (IATA-Code), Flugplatz von Boundiali, Savanes, Elfenbeinküste

bxi steht für:
 Pirlatapa (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Varietät von Diyari, australische Sprache in South Australia

Abkürzung